Ел Агвакатиљо има више значења:

 Ел Агвакатиљо (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Агвакатиљо (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакатиљо (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агвакатиљо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакатиљо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агвакатиљо (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агвакатиљо (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику